Ракусы () — село и одноимённая община в районе Кежмарок Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1288 года.

География 
Село расположено в западной части края, к западу от реки Попрад, у подножия Высоких Татр, при автодороге . Абсолютная высота — 682 метра над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 6,34 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Ракусов составляла 2819 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Национальный состав населения (по данным переписи населения 2011 года):

Примечания 

Населённые пункты Словакии